M1918 Browning Automatic Rifle – fucile automatico statunitense
 Tankgewehr M1918 – fucile anticarro tedesco
 Browning M1918 – versione della mitragliatrice pesante Browning M1917